Киренский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1926—1930 годах.

Киренский округ был образован 28 июня 1926 года из Киренского уезда Иркутской губернии. Центром округа был назначен город Киренск. Округ был разделён на 5 районов:

 Казачинский район. Центр — село Казачинское
 Макаровский район. Центр — село Макарово
 Преображенский район. Центр — село Преображенское
 Усть-Кутский район. Центр — село Усть-Кут
 Чечуйский район. Центр — село Чечуйск.

В 1929 Макаровский, Преображенский и Чечуйский район были объединены в новый Киренский район с центром в городе Киренске.

30 июля 1930 Киренский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Восточно-Сибирского края.

Население округа в 1926 году составляло 49,2 тыс. человек. Из них русские — 97,4 %.

Литература 
 

Округа РСФСР
1920-е годы в Иркутской области
Появились в 1926 году в России
Административные единицы, образованные в 1926 году
Округа, упразднённые в 1930 году